Пско́вская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Псковская улица — улица в Минске.

Россия 
 Псковская улица — улица в Астрахани.
 Псковская улица — улица в Великом Новгороде.
 Псковская улица — улица в Вологде.
 Псковская улица — улица в Ивангороде
 Псковская улица — улица в Москве.
 Псковская улица — улица в Новосибирске.
 Псковская улица — улица в Перми.
 Псковская улица — улица во Пскове.
 Псковская улица — улица в Самаре.
 Псковская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Псковская улица — улица в Днепре.
 Псковская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Псковский переулок